Самарра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 47,88 км². Население — 120 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Муниципалитет образован поселениями Самарра и Вильярехо () во время реформы 1833 года.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки